Bak – miasto na Węgrzech

 bak – zbiornik paliwa
 bak – skrajna część pokładu dziobowego na jednostce pływającej
 Bak – polski raper

Zobacz też 
 Bäk – gmina w Niemczech